SLR é uma abreviatura e pode referir se a:

 Digital Single Lens Reflex (dSLR) - câmera digital que utiliza um sistema automático de espelhos e um pentaprisma para enviar a imagem para o visor.
Para o conceito em geral, ver Single Lens Reflex (SLR).
Ver também: Lista de câmaras SLR digitais.

 Mercedes-Benz SLR McLaren - automóvel esportivo da Mercedes-Benz.
 Analisador sintático LR - algoritmo de análise sintática para gramáticas livres de contexto.

Desambiguação